Follow: Find You — седьмой мини-альбом южнокорейского бой-бенд Monsta X. Он был выпущен 28 октября 2019 года Starship Entertainment и распространён Kakao M. Альбом состоит из восьми треков, в том числе ведущего сингла «Follow».

Отзывы критиков 
Джефф Бенджамин, журналист Billboard, назвал мини-альбом своеобразным "возвращением к более лёгкому звучанию" группы после "мрачных" альбомов таких как: Take.1 Are You There? и Take.2 We Are Here. Бенджамин считает, что первый трек нового альбома - «Find You», который он описывает как «спокойная баллада», а также «динамичный» заглавный трек «Follow», который он сравнивает с хитом группы - «Hero», чётко указывают на это.  Далее он отмечает «Monsta Truck» как «некое совмещение ежедневной рутины и переломных моментов в жизни», «Disaster» как «трек, позволяющий сильным рэперам - Чжухону и АйЭму проявить себя», «U R» - «трек в жанре R&B» и «Mirror» - «чувственное произведение» .  Майкл Черио из Radio.com также написал, что в данном альбоме группа «находит баланс между нежными балладами и яркими треками, показывая связь между ними и добавляя с помощью музыки новую часть единой сюжетной линии». Подводя итог, «весь альбом представляет собой постоянные переходы от глубоких баллад к танцевальным трекам, оправдывающим все ожидания». K-pop черты в звучании чётко прослеживаются.

Трек-лист

Чарты

Продажи

Победы

Примечания